Vædder  henviser til flere artikler:

Voksen han hos får og undertiden hos visse andre skedehornede som f.eks. stenbuk.
Andet ord for rambuk.
Vædderen (flertydig): 
Stjernebillede – Vædderen
Astrologisk stjernetegn – Aries
Søværnets inspektionsskib F359 Vædderen